Jeremiah er en tegneserie, der foregår i post-apokalyptisk USA efter en atomkrig.
Historierne er skrevet og tegnet af belgieren Hermann Huppen, der signerer sine serier Hermann.

Oversigt 
De første to historier blev bragt som fortsat serie i sort-hvid i seriebladet Zack i 1980.

Samme år udgav Interpresse det første album og fortsatte frem til album nr. 13. Nr. 14-26 er udgivet af Carlsen, og fra nr. 27 udgives serien af Faraos Cigarer, der også udgiver serien forfra i indbundne samlebind. Nr. 21-26 er endvidere udgivet af Strip Art Features i signerede og nummererede luksusudgaver i begrænset oplag på 100-200 eksemplarer.

Kilder 
 Hermann på minetegneserier.no
 Jeremiah på bibliotek.dk
 Jeremiah på bedetheque.com

Tegneserier fra Belgien